USS Acoma je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Acoma (SP-1228) 
 USS Acoma (YTB-701)

Acoma